Daljinski pristup (eng. remote access) može se odnositi na:
 Spajanje na sustav obrade podataka s udaljene lokacije, primjerice putem daljinskog pristupnog servisa (Remote Access Service) ili virtualne privatne mreže
 programi daljinskog administriranja, programska podrška koja aplikacijama dopušta izvoditi se na daljinu na poslužitelju dok se lokalno prikazuje grafički izlaz
 emulator terminala - kad ga se rabi za sučelje s udaljenim sustvom. Može se poslužiti sa standardnim alatima kao:
 telnet - programska podrška korištena za interakciju preko mreže s računalnim sustavom
 ssh - secure shell: često korišten s daljinskim aplikacijama
 Aktiviranje osobina poslovnog telefonskog sustava izvan premisa poslovnog sustava
 RemoteAccess, BBS zasnovan na DOS-u
 Remote Database Access, protokolski standard za pristup podatkovnim bazama